Vozokany può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Vozokany, comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra
Vozokany, comune del distretto di Galanta, nella regione di Trnava